Peleng – wyspa w Indonezji
 Cieśnina Peleng – cieśnina w Indonezji
 peleng (namiar) – pojęcie w nawigacji